Geoffroy Vallée peut désigner :
 Geoffroy Vallée I, sieur de Chenailles, secrétaire du roi, contrôleur du domaine d'Orléans ;
 Geoffroy Vallée II, sieur de la Planchette, (v.1550-1574), déiste français condamné à être brûlé.